Die Hymne der Republik Inguschetien (inguschetisch: ГӀалгӀайчен гимн, Ġalġayçen gimn; bzw. russisch: Гимн Ингушетии, Gimn Ingušetii) wurde am 27. August 1993 und später nochmals am 7. Dezember 2010 angenommen. Der Text wurde von Ramzan Tsurov verfasst.

Text 

Nationalhymne
Inguschetien